Onchoporella är ett släkte av mossdjur. Onchoporella ingår i familjen Calwelliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Onchoporella